Подложье — название нескольких населённых пунктов:
 Подложье — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Подложье — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.